Miejscowości w Polsce
 Osiek Wielki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim w pow. inowrocławskim, w gminie Rojewo
 Osiek Wielki – nazwa niestandaryzowana, część wsi Osiek w woj. mazowieckim w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz
 Osiek Wielki – wieś w woj. wielkopolskim w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały

Inne znaczenia
Historyczna nazwa miejscowości w Niemczech:
 Großenhain